Franco Cassano – musicista, compositore, direttore d'orchestra e produttore discografico italiano
 Franco Cassano – sociologo e politico italiano